Фомкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Фомкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Фомкино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Фомкино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Фомкино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Фомкино — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Фомкино — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Фомкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Фомкино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Фомкино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Фомкино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Фомкино — посёлок при остановочном пункте Фомкино Смоленского отделения МЖД в Вяземском районе Смоленской области
 Фомкино — остановочный пункт Смоленского отделения МЖД (линия Вязьма — Ржев) в Вяземском районе Смоленской области
 Фомкино — село в Нурлатском районе Татарстана.